Лусия Ямилет Епес Гусман (; ) — эквадорская женщина-борец вольного стиля, участница Олимпийских игр в Токио.

Карьера 
В сентябре 2017 года в греческих Афинах стала бронзовым призёром чемпионата мира среди юношей. В мае 2021 года в Софии на мировом олимпийском отборочный турнире, завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио. В августе 2021 года на Олимпиаде в схватке на стадии 1/8 финала одолела Валентину Исламову из Казахстана (9:6), в поединке 1/4 финала уступила японке Юи Сусаки (0:10), так как Сусаки вышла в финал, получила шанс побороться за бронзу, однако на утешительную схватку против Цогт-Очирын Намуунцэцэг из Монголии не вышла, и заняла итоговое 8 место.

Достижения 
 Панамериканский чемпионат по борьбе среди кадетов 2016 — ;
 Панамериканский чемпионат по борьбе U15 2016 — ;
 Панамериканский чемпионат по борьбе среди кадетов 2017 — ;
 Чемпионат мира по борьбе среди юниоров 2017 — ;
 Панамериканский чемпионат по борьбе среди кадетов 2018 — ;
 Олимпийские игры 2020 — 8;

Примечания

Ссылки 
 

Борцы по алфавиту
Борцы Эквадора
Борцы на летних Олимпийских играх 2020 года